2008/09 е сезон седемдесет и седми на Серия А. Двадесет отбора си оспорват Лигата, от които 17 са останали от предходния сезон, както и три (Киево, Болоня и Лече), са класирали от Серия Б 2007/08.

Най-представляван регион е Ломбардия с три отбора: Аталанта, Милан и Интер. Пиемонт, Лигурия, Тоскана, Лацио и Сицилия имат по 2 отбора, а останалите Фриули-Венеция Джулия, Венето, Емилия-Романя, Кампания, Апулия, Калабрия и Сардиния са представени от един отбор.

Има рекорден брой южни отбори в Серия А, 6 отбора: Каляри, Катания, Лече, Наполи, Палермо и Реджина.

Новата топка е Найк T90 Omni.

Крайно класиране

Победители 
 :        
Шампиони на Италия за седемнадесети път.
 Интер, Ювентус, Милан и Фиорентина:
Класират се за Шампионска лига.
 ФК Дженоа, Рома и Лацио:
Класират се за Лига Европа.
 ФК Торино, Реджина и УС Лече: 
Изпадат в Серия Б.

Голмайстори 
 25 гола (2 дузпи): Златан Ибрахимович (Интер)
 24 гола (6 дузпи): Марко ди Вайо (ФК Болоня)
 24 гола (7 дузпи): Диего Милито (ФК Дженоа)

Бележки 

Първенство на Италия по сезон